Hosszúaszó község Romániában Fehér megyében
 Hosszúaszó falu Romániában Hargita megyében

 Biharhosszúaszó
 Krasznahosszúaszó